Паоло Карлини (; 6 января 1922, Сантарканджело-ди-Романья — 3 ноября 1979, Рим) — итальянский актёр театра и кино.

За время своей творческой карьеры, которая продолжалась с 1940 по 1979 год, снялся в 45 фильмах. Наиболее известен небольшой ролью в фильме «Римские каникулы».

Паоло Карлини умер в возрасте 57 лет от тромбоза. После его смерти появились сообщения о его гомосексуальных связях с римскими католическими священниками, в частности с кардиналом Антонио Мария Монтини, будущим папой римским Павлом VI.

Избранная фильмография 
 1953 — Римские каникулы
 1960 — Это началось в Неаполе
 1968 — Хроника Анны Магдалены Бах

Примечания

Ссылки 
 Биография